Johann Wiegleb ist der Name folgender Personen:

* Johann Christian Wiegleb (1732–1800), deutscher Naturforscher und Apotheker
 Johann Christoph Wiegleb (1690–1749), deutscher Orgelbauer